Bulbocerca är ett släkte av insekter. Bulbocerca ingår i familjen Anisembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Bulbocerca